

Presentación previa 
Samuel Groth y Chris Guccione eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Li Zhe y Jose Rubin Statham ganaron el título tras derrotar en la final Dean O'Brien y Ruan Roelofse.

Cabeza de serie 

  Gong Maoxin /  Peng Hsien-yin (Cuartos de final)
  Chen Ti /  Jeevan Nedunchezhiyan (Semifinales)

<ol start=3>
  Dean O'Brien /  Ruan Roelofse ''(Finalistas)
  James Cluskey /  David O'Hare ''(Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Gimcheon 2015